Miasta w USA:
 Chenango – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
Gminy w USA:
 Chenango (ang. Chenango Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chenango (ang. Chenango County) – w stanie Nowy Jork